John Ash ist der Name folgender Personen:

* John Ash (Mediziner) (1723–1798), britischer Mediziner
 John S. Ash (1925–2014), britischer Ornithologe
 John Ash (Autor) (* 1948), britischer Dichter, Autor und Reiseschriftsteller